TerraTrike  — это бренд лежащих трехколесных велосипедов типа лигерад, рикумбент или тадпол — произведенных WizWheelz Inc. TerraTrike базируется в Гранд-Рапидсе (Мичиган, США). производственная линия TerraTrike 2013 года состоит из 5 моделей: Rover, Rambler, Tour II, Sportster, Tandem Pro. Каждая модель имеет 3 — 5 различных настраиваемых компонентов на разных уровнях, чтобы удовлетворить потребности каждого ездока.

История 

Джек Висвелл и Уэйн Ум впервые обсудили конспект взрослого трехколесного велосипеда, который Джек небрежно набросал на салфетке на Рождественской вечеринке в 1995. Наряду с бывшим партнером Питером Доланом каждый инвестировал 1,000$ из их сбережений, чтобы запустить производство. Их первый трехколесный велосипед был выпущен в марте 1997. В 2005 они наняли Майка Кессенича в качестве менеджера производства, чтобы справиться со сложностью производства.Их маркетинговые запросы были удовлетворены в 2007 после найма Джеффа Йонкера, который продвинул бизнес в социальных сетях и в других многочисленных СМИ.

Достижения 

 Май 31, 2013 — Было объявлено, что генеральный директор Джек Висвелл и финансовый директор Уэйн Ум — финалисты премии Эрнста & Молодой Предприниматель 2013 Года в Мичигане & Северном Огайо.
 26 марта 2013 — TerraTrike признана как «одна из 50 компаний из Мичигана, за которой следует наблюдать».
 25 ноября 2012 — пробег для поддержки больных с синдромом БАС
 11 мая 2012 — Велосипед, набросанный на салфетке, превращается в большой хит для компании из Кентвуда
 24 мая 2011 — в шоу «Поздно Ночью с Джимми Фаллоном» по студии разъезжает на ТерраТрайках королева Лэтифа.

Источники 
    ^ a b https://michigan.companiestowatch.org/index.ctw?page=honorees&honoreeYear=2013
    ^ a b Rick Haglund. "Look Ma! We're doing it on three wheels!". Bridge Magazine. Retrieved 11 July 2013.
    ^ a b c Jim Harger. "Bike designed on napkin turning into big hit for Kentwood company". mLive. mLive. Retrieved 8 July 2013.
    ^ Aaron Ogg. "WizWheelz in the news". Recumbent News. bikeroute.com. Retrieved 11 July 2013.
    ^ Jose A. Hernandez. "Wizwheelz TerraTrike TT 3.6". BentRider Online. BentRider Online. Retrieved 11 July 2013.
    ^ "WizWheelz Introduces New Product Manager". Recumbent Cyclist News 087: 4. March 2005. Retrieved 11 July 2013.
    ^ Matthew Gryczan (April 07, 2013). "A bent for success: Maker of 3-wheeled recumbent bikes rides quest for comfort". Crain's Detroit Business. Crain's Detroit Business. Retrieved 11 July 2013.
    ^ http://www.ey.com/US/en/About-us/Entrepreneurship/Entrepreneur-Of-The-Year/MNWO_article_finalists
    ^ Leslie Linthicum. "Racing with ALS". ABQ Journal. ABQ Journal. Retrieved 8 July 2013.
   ^ http://www.latenightwithjimmyfallon.com/video/bike-race-vs-queen-latifah/n17362/

См. также 
 Велосипед
 Лигерад
 Веломобиль

Ссылки 
 

Производители велосипедов